Billy Budd est un roman de Herman Melville, un écrivain américain du  ;
Ce roman a fait l'objet de plusieurs adaptations :
En musique
 Billy Budd est un opéra de Benjamin Britten tiré dudit roman ;
 Billy Budd est un opéra de Giorgio Federico Ghedini, tiré dudit roman ;
 Au théâtre
 Billy Budd est une pièce de théâtre, de Louis O. Coxe et Robert H. Chapman, produite à Broadway en 1951, avec Charles Nolte dans le rôle-titre
Au cinéma
 Billy Budd est un film de Peter Ustinov de 1962, inspiré de la pièce précédente.